Cristoforo Babbi – violinista e compositore italiano
 Giuseppe Babbi – politico e sindacalista italiano
 Gregorio Babbi – tenore italiano